План Рио Азул има више значења:

 План Рио Азул (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План Рио Азул (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику